У́лица Крамско́го — улица в Северном административном округе города Москвы на территории посёлка Сокол, расположенного в одноимённом районе. Одна из самых коротких улиц Москвы (после улицы Венецианова).

Положение улицы 
Расположена между улицей Шишкина и улицей Серова. На улице есть всего один дом — № 3.

История 

Улица появилась в 1920-х годах при строительстве посёлка «Сокол». Изначально улица соединяла улицу Шишкина и улицу Верещагина. У восточной части улицы имелся небольшой сквер. В конце 1930-х годов на месте сквера был построен роддом и часть улицы Крамского оказалась на его территории.

Происхождение названия 
Своё название улица получила 4 апреля 1928 года в честь русского художника Ивана Николаевича Крамского (1837—1887).

Транспорт 

 Станция метро «Сокол».

Примечания